Sérapéum peut faire référence à :
 Sérapéum, temple dédié à Sarapis dans l'Antiquité gréco-romaine
 Sérapéum, sanctuaire lié au culte d'Apis dans l'Égypte antique
 Serapeum, nom latin de l'actuelle  en Égypte
 , périodique allemand du